Нововолково — название населённых пунктов в России:

 Нововолково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Нововолково — село в Балезинском районе Удмуртии.

См. также 
 Волково